Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2019 проводился с 9 по 16 февраля 2019 в городе Каламазу (штат Мичиган).

В чемпионате принимали участие 10 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная США по кёрлингу на , который состоится в марте—апреле 2019 в городе Летбридж (провинция Альберта, Канада).

Победителями чемпионата (в 4-й раз в истории чемпионатов) стала команда скипа Джона Шустера (сам Джон Шустер стал чемпионом в 7-й раз, так как 3 раза был рядовым кёрлингистом в составе команды-чемпиона), победившая в финале команду скипа Рича Руохонена. Бронзовые медали завоевала команда скипа Тодда Бирра.

Коэффициент силы команд-участников чемпионата () — 5,2611.

Одновременно и там же проходил Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2019.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Четвертьфиналы 
15 февраля, 13:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
15 февраля, 19:00

Финал 
16 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Страница мужского и женского чемпионатов США 2019 на сайте USA Curling

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2019

Спорт в США в 2019 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Мичигане
Февраль 2019 года